Der Hochsprung der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2003 wurde am 23. und 25. August 2003 im Stade de France der französischen Stadt Saint-Denis unmittelbar bei Paris ausgetragen.

Weltmeister wurde der Südafrikaner Jacques Freitag. Er gewann vor dem Schweden Stefan Holm. Bronze ging an den Kanadier Mark Boswell.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
23. August 2003, 17:40 Uhr

32 Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 2,29 m. Acht Athleten übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). Das eigentlich aus zwölf Teilnehmern bestehende Finalfeld wurde in diesem Falle mit den fünf nächstplatzierten Sportlern (hellgrün unterlegt) auf dreizehn Sportler aufgefüllt, denn auf dem zwölften Rang lagen zwei Athleten gleichauf. So mussten schließlich 2,27 m für die Finalteilnahme erbracht werden. Dabei schieden allerdings zwei Wettbewerber aus, die zwar 2,27 m im dritten Versuch übersprungen hatten, jedoch aus früheren Höhen bei diesem Wettbewerb Fehlversuche auf ihrem Konto hatten und damit nach der Fehlversuchsregel schlechter als die beiden Springer auf Rang zwölf platziert waren.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 

25. August 2003, 19:00 Uhr

Weblinks 
 9th IAAF World Championships in Athletics (englisch), abgerufen am 16. August 2020
 Men High Jump Athletics IX World Championship 2003 Paris (FRA) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 7. September 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men High Jump, Paris 2003, S. 161 (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 7. September 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Hochsprung der Manner
Leichtathletikwettbewerb in Paris